Юріза́н Белтра́н (;  2 листопада 1986 року, Лос-Анджелес, Каліфорнія — 13 грудня 2017, США) — американська порноакторка. У порноіндустрії дебютувала в 2005 році.

Номінації та нагороди 
 2009 AVN Award номінація — Web Starlet Of The Year
 2010 XBIZ Award номінація — Web Babe of the Year
 2010 AVN Award nominee — Best All-Girl Group Sex Scene — Not Monday Night Football XXX
 2011 AVN Award nominee — Best Web Star

Примітки

Посилання 

 Myspace page
  Official Site

Американські порноакторки
Уродженці Лос-Анджелеса
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами